Cette page présente le bilan saison par saison de l'En avant Guingamp.

Bilan saison par saison

Lien externe
 Bilan de l'En avant de Guingamp, footballenfrance.fr

Guingamp